

Сьвента-Катажина — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвента-Катажина — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства